DNI, sigle composé des trois lettres D, N et I, peut faire référence à :
 Directeur du renseignement national ;
 Documento Nacional de Identidad (en français, Document national d'identité) ;
 déclaration notariée d'insaisissabilité, un dispositif de protection de l'entrepreneur ;
 Direct Normal Irradiation (en français,  ensoleillement normal direct), le rayonnement solaire reçue par une surface orientée perpendiculairement aux rayons du soleil.

DNI est un code qui peut faire référence à :
  Wad Madani, au Soudan, selon la Liste des codes AITA des aéroports.

Code